Sozialrecht bezeichnet:
 Sozialrecht (Deutschland), ein Teilgebiet des Öffentlichen Rechts in Deutschland
 Sozialrecht (Österreich), ein Teilgebiet des Öffentlichen Rechts in Österreich
 Europäisches Sozialrecht, das Recht der sozialen Sicherung als ein Teilgebiet des Rechts der Europäischen Union für grenzüberschreitende Sachverhalte zwischen den Mitgliedstaaten
 Internationales Sozialrecht, das Kollisionsrecht verschiedener Sozialrechtsregime
 Arbeitsrecht (Schweiz), in der Schweiz bis ca. 1945 
 in der Schweiz heute gelegentlich eine Sammelbezeichnung für
 das Sozialversicherungsrecht (Schweiz)
 das Recht der Sozialhilfe (Schweiz)
 das Recht des öffentlichen Gesundheitswesens, siehe Gesundheitswesen in der Schweiz
 die Schutzbestimmungen des Mietrechts, siehe Mietvertrag (Schweiz)
 die Schutzbestimmungen des Konsumentenrechts
 das Recht der Subventionierung von Bauern- und Gewerbebetrieben
 im 19. Jahrhundert auch Bezeichnung für das Gesellschaftsrecht

Siehe auch:
 Soziale Sicherheit – Oberbegriff für den Schutz vor den Folgen bestimmter „sozialer Risiken“, die den Einzelnen treffen können (insbesondere Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Tod, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten und Alter)
 Sozialpolitik – Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation insbesondere benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen durch den Staat, Unternehmen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Kirchen
 aus wirtschaftlicher Sicht: Wohlfahrtsstaat – ein Staat, der weitreichende Maßnahmen zur Steigerung des sozialen, materiellen und kulturellen Wohlergehens seiner Bürger ergreift
 aus verfassungsrechtlicher Sicht: Sozialstaat – ein Staat, der die soziale Teilhabe und soziale Gerechtigkeit seiner Bürger zum Ziel hat; in Deutschland gemäß dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes